Fáskrúðsfjörður kan syfta på följande platser:

Island 

 Fáskrúðsfjörður (fjord), Austurland, 
 Fáskrúðsfjörður (ort), Austurland, 

Robotskapade Islandförgreningar